Liquidation oder Liquidierung (von mittellateinisch liquidatio „Verflüssigung“) steht für:

 Liquidation, der Notverkauf aller Vermögensgegenstände eines Unternehmens oder Vereins zwecks Auflösung
 Liquidation, Aufräumarbeiten nach der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl, siehe Liquidator (Tschernobyl)
 Privatliquidation, im Gesundheitswesen die Rechnung über das Arzthonorar

Siehe auch:
 Liquid
 Liquidator